G1-a (также G1a, G1 a, GIa и пирамида Хетепхерес I) — одна из четырёх пирамид-спутниц пирамиды Хеопса. Расположена на территории восточных гробниц с восточной стороны пирамиды Хеопса в Некрополе Гизы. Является самой северной из четырёх пирамид цариц. Построена во времена IV династии для матери Хеопса Хетепхерес I. Открыта археологом Марком Ленером, который изначально полагал, что она принадлежит царице . Размер основания пирамиды 49,5 м, высота 30,25 м. В настоящее время пирамида на 2/3 ниже от первоначальной высоты.

Галерея

См. также 
 Список египетских пирамид
 Пирамида G1-b

Примечания

Литература 
 Mark Lehner, The complete pyramids, 1997, p. 116

Ссылки 

 Giza Satellites  

Египетские пирамиды
Плато Гиза